Meßberg (Hamburg), een plein in Hamburg
Meßberg (metrostation), een station van de Hamburgse metro